Krasny Maj (district Pavlovski) - posjolok in de Russische kraj Altaj
 Krasny Maj (district Tsjarysjski) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Krasny Maj (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Maj (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Maj (Mari El) - posjolok in de Russische republiek Mari El
 Krasny Maj (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Krasny Maj (Rjazan) - posjolok in de Russische oblast Rjazan
 Krasny Maj (district Kasjinski) - posjolok in de Russische oblast Tver
 Krasny Maj (district Oedomelski) - posjolok in de Russische oblast Tver